Genovese – abitante di Genova
 Genovese – lingua ligure
 Genovese – una delle Cinque Famiglie mafiose di New York
 Genovese – cognome italiano

Persone 
 Il Genovese – pseudonimo di Luigi Miradori, pittore italiano
 Anonimo Genovese – poeta in lingua ligure del XIII o XIV secolo
 Anselmo Genovese (1948-) – cantautore italiano
 Bruna Genovese (1976-) – maratoneta italiana
 Camillo Genovese (1755-1797) – poeta e storico italiano
 Francantonio Genovese (1968-) – politico italiano
 Gaetano Genovese (1795-1875) – architetto attivo soprattutto alla corte dei Borboni
 Kitty Genovese (1935-1964) – donna statunitense, il cui assassinio impressionò particolarmente l'opinione pubblica di allora
 Luca Genovese (1977-) – fumettista italiano
 Michele Genovese, in arte Piripicchio (1907-1980) – attore comico italiano
 Paolo Genovese (1966) – regista italiano
 Rino Genovese (1905-1967) – attore italiano
 Rino Genovese (1953) – filosofo italiano
 Rino Genovese - giornalista italiano
 Salvatore Genovese (1986-) – cestista italiano
 Vito Genovese (1897-1969) – famigerato capomafia new yorkese di origini napoletane, fondatore della famiglia "Genovese"

Gastronomia 
 Genovese – Sugo di carne a base di cipolle
 Genovese – Dolce siciliano ripieno di crema
 Pasta genovese – dolce italiano originario di Genova

Pagine correlate 
Genova (disambigua)
Genovesi
Zeneize